Le  d'infanterie ( RI) est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française constitué en 1914 avec les bataillons de réserve du  régiment d'infanterie.

À la mobilisation, chaque régiment d'active créé un régiment de réserve dont le numéro est le sien plus 200.

Création et différentes dénominations 
 1914 :  d'infanterie

Chefs de corps

Drapeau 

Il porte, cousues en lettres d'or dans ses plis, les inscriptions suivantes :
 Verdun 1916
 Picardie 1918
 La Serre 1918
Fourragère aux couleurs de la Croix de guerre 1914-1918 décernée le

Première Guerre mondiale

Affectation 
  d'infanterie d' à 
  d'infanterie de  à 
  d'infanterie de janvier à

Historique

1914

1915

1916

1917

1918

L'Entre-deux-guerres

Seconde Guerre mondiale

De 1945 à nos jours

Traditions et uniformes

Insigne

Devise

Personnages célèbres

Notes et références

Voir aussi

Sources et bibliographie

Articles connexes 
 Liste des régiments français

Liens externes 

Unité d'infanterie française dissoute